A competição de velocidade masculina do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 14 de fevereiro.

Resultados 

Velocidade masculino